Norristown (Pennsylvanie) ;
  ;
  ;
 .